

Белоруссия 
 Брестская область
 Козловичи — деревня, Почаповский сельсовет Барановичского района Брестской области
 Козловичи (Брест) — микрорайон, бывшая деревня в городской черте Бреста.
 Козловичи — деревня, Чернавчицкий сельсовет Брестского района Брестской области
 Козловичи — Кукурыки — международный пункт пропуска на белорусско-польской границе.
 Витебская область
 Козловичи — деревня, Веречский сельсовет Городокского района Витебской области
 Козловичи — деревня, Стодолищенский сельсовет Городокского района Витебской области
 Гомельская область
 Козловичи — деревня, Козловичский сельсовет Калинковичского района Гомельской области
 Гродненская область
 Козловичи — деревня, Вертелишковский сельсовет Гродненского района Гродненской области
 Козловичи — деревня, Сынковичский сельсовет Зельвенского района Гродненской области
 Минская область
 Козловичи — деревня, Козловичский сельсовет Слуцкого района Минской области
 Могилёвская область
 Козловичи — деревня, Козловичский сельсовет Глусского района Могилёвской области

Россия 
 Псковская область
 Козловичи — деревня, Волковская волость Островского района Псковской области
 Козловичи — деревня, Дубровенская волость Порховского района Псковской области
 Козловичи Верхние — деревня, Дубровенская волость Порховского района Псковской области
 Козловичи Средние — деревня, Дубровенская волость Порховского района Псковской области
 Козловичи Нижние — деревня, Дубровенская волость Порховского района Псковской области